Engina caribbaea är en snäckart som beskrevs av Bartsch och Alfred Rehder 1939. Engina caribbaea ingår i släktet Engina och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
caribbaea